Paris–Roubaix 1964 var den 62. udgave af cykelløbet Paris-Roubaix, og det blev afholdt den 19. april 1964. Løbet startede i Compiègne og havde målstreg i Roubaix. Løbet blev vundet af den hollandske cykelrytter Peter Post fra holdet Flandria-Romeo.

Top 10

Referencer

1964
Sport i 1964